pay-per-click
pocket-pc
polypropyleencarbonaat
PowerPC
propyfenazon, paracetamol, coffeine
Penitentiair psychiatrisch centrum
Provinciale Planologische Commissie
psycho-pedagogisch consulent